Ehringshausen ist ein Gemeinde- und Ortsname

 Ehringshausen, Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Ehringshausen (Blaufelden), Weiler im Ortsteil Gammesfeld der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ehringshausen (Gemünden), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Gemünden (Felda) im Vogelsbergkreis, Hessen

Siehe auch:
 Ehringhausen